Охаман има више значења:

 Охаман (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охаман (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику